Професіональна футбольна група А 1988–89 — 65-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув ЦФКА Средец.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Чорноморець з Групи Б взяв участь у Кубку володарів кубків 1989—1990 як фіналіст Кубка Болгарії 1988—1989.
2. Клуб Спартак (Варна) взяв участь у Кубку Інтертото 1989.
3. Після сезону клуб Вітоша змінив назву на Левські-Спартак.
4. Після сезону клуб ЦФКА Средец змінив назву на ЦСКА.
5. Після сезону клуб Тракія змінив назву на Ботев (Пловдив).
6. Після сезону клуб Враца змінив назву на Ботев (Враца).

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1988–1989
Болгарія
Болгарія
1988 у болгарському спорті
1989 у болгарському спорті